Classe Kaiser è il nome di due classi di navi della Kaiserliche Marine:
Classe Kaiser – composta da due unità entrate in servizio nel 1875
Classe Kaiser – composta da cinque unità commissionate tra il 1911 ed il 1912